Moronense – abitanti di Morón (Argentina)
Moronense – abitanti di Morón de la Frontera